Margarete von Holland bzw. Margarethe von Holland bezeichnet folgende Personen:

Margarete von Henneberg (1234–1276), Tochter von Florens IV. von Holland
Margarethe I. (Holland) (auch Margarethe von Avesnes; um 1307/1310–1356), Gräfin von Holland, Seeland und Friesland